Kirill Kolesničenko – calciatore russo, attaccante
 Olena Kolesničenko – ostacolista ucraina
 Svetlana Kolesničenko – sincronetta russa
 Vladimirs Koļesņičenko – ex calciatore lettone